1654 км — топоним в пост-СССР.

 1654 км — железнодорожная платформа Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги (Республика Башкортостан). Код 655333.
 1654 км — бывший населённый пункт, теперь улица в Иглино, почтовый индекс 452411.
 1654 км, ОП Ост. пункт 1654 км — станция, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 700187.